Die Abkürzungen M4, M 4, M-4 oder m4 bezeichnen:

 einen Kugelsternhaufen im Skorpion, siehe Messier 4
 ein Album der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten
 eine Gruppe von Milchprodukten, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 eine Unterlage für einen mittelgroßen Apfelbaum, siehe Unterlage (Pflanzen)
 ein Segment der mittleren Gehirnschlagader, siehe arteria cerebri media
 einen Typ Leukämie, siehe FAB-Klassifikation
 Poste Air Cargo (IATA-Code), italienische Frachtfluggesellschaft

Technik:
 ein Gewinde, siehe metrisches ISO-Gewinde
 eine Programmiersprache, siehe m4 (Programmiersprache)
 eine Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M
 einen deutschen Sportwagen, siehe BMW M4
 eine Baureihe der Amsterdamer U-Bahn-Fahrzeuge, siehe Metro Amsterdam#Fahrzeuge
 eine italienische Baureihe von Schmalspurtriebwagen, siehe FCL M4
 ein deutsches eindeckiges Flugzeug, siehe Fokker Eindecker
 ein russisches Flugboot, siehe Grigorowitsch M-4
 eine japanische Trägerrakete, siehe Mu (Rakete)

Waffen und militärische Geräte:
 ein US-amerikanisches Sturmgewehr, siehe Colt M4
 einen US-amerikanischen Panzer, siehe M4 Sherman
 einen US-amerikanischen Vollkettenartillerietraktor, siehe M4 High-Speed Tractor
 einen britischen Unterseekreuzer, siehe U-Boot-Klasse M (Royal Navy)
 eine französische auf U-Booten stationierte Atomrakete, siehe M 4 (MSBS)
 eine Variante der deutschen Schlüsselmaschine Enigma, siehe Enigma-M4
 einen sowjetischen strategischen Bomber, siehe Mjassischtschew M-4
 einen sowjetischen Jagdbomber, Suchoi Su-22
 eine italienische Flinte, siehe Benelli (Waffenhersteller)
 ein Seifenpulver zur Verdickung von Brandsätzen, siehe Napalm

Straßen:
 M4 (Armenien)
 M4 (Belarus)
 M4 motorway (Großbritannien)
 M4 motorway (Irland)
 M4 Avtopat (Mazedonien)
 Drum public național M4 (Moldau)
 M-4 (Michigan) (ehemalige Straße)
 M4 (Russland)
 M 04 (Ukraine)
 Autópálya M4 (Ungarn)
 M4 (Aserbaidschan)
 M4 (Malawi)

Linie von Verkehrsbetrieben:
 eine Linie der Budapester U-Bahn, siehe Metró Budapest#Linien und Betrieb
 eine Linie der Bukarester U-Bahn, siehe Metro Bukarest#Linien
 eine Linie der Berliner Straßenbahn (Metro-Tram), siehe Straßenbahn Berlin#Linienübersicht
 eine Linie der Istanbuler U-Bahn, siehe M4 (Metro Istanbul)

Siehe auch:
 4M
 MIV

M4